Ю́рий Ю́рьевич Крашени́нников () — российский футболист, игрок в пляжный футбол. Нападающий клуба «Кристалл» Санкт-Петербург, трёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2021). Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Окончил 453 школу Выборгского района, первый тренер Лютер Сергей Александрович. Начинал играть в футбол в клубе «Зенит» у Вячеслава Булавина. Окончил футбольную школу «Московская застава», тренер Дмитрий Степанников. В пляжный футбол пришел в 2008 году. Выступал за клубы «TIM», «IBS» (Санкт-Петербург). С 2014 года выступает за «Кристалл». Отец занимался боксом, мать — спортивной гимнастикой.

В 2009 году дебютировал в сборной России по пляжному футболу.

Приказом министра спорта № 66-нг от 21 декабря 2012 г. удостоен почётного звания — Заслуженный мастер спорта России.

Достижения 
 Чемпион мира по пляжному футболу (3): 2011, 2013, 2021;
 Вице-чемпион чемпионата России: 2009;
 Вице-обладатель кубка России: 2010;
 Обладатель Кубка Европы по пляжному футболу: 2010;
 MVP чемпионата России 2009 по пляжному футболу 2009;
 Победитель Евролиги (2): 2009, 2011;
 Чемпион России по пляжному футболу (7): 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2019;
 Обладатель Кубка России по пляжному футболу: 2011;
 Лучший игрок сборной 2013.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПФК «Кристалл»

Игроки в пляжный футбол России
Игроки сборной России по пляжному футболу
Чемпионы мира по пляжному футболу
Чемпионы Европейских игр по пляжному футболу
Игроки ПФК ТИМ
Игроки ПФК IBS
Игроки ПФК «Локомотив» Москва
Игроки ПФК «Коринтианс»
Игроки ПФК «Кристалл»